Il doppio del torneo di tennis Antonio Savold, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Gabriel Moraru e Adrian Ungur che hanno battuto in finale Michał Przysiężny e Federico Torresi 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Adrián García /  Santiago Ventura (primo turno)
 Leonardo Azzaro /  Daniele Giorgini (primo turno)

 Juan Pablo Brzezicki /  Cristian Villagrán (semifinali)
 Alessandro Da Col /  Alessandro Motti (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Antonio Savoldi-Marco Cò - Trofeo Dimmidisì 2006